CINR () — отношение уровня сигнала к уровню шума, существует синоним SINR (). Используется в телекоммуникациях для определения качества сигнала, и, как следствие, необходимости использования, если качество сигнала выше определённой для стандарта (например: GSM, CDMA, WiMAX) нормы.

См. также 
 RSSI — Received Signal Strength Indication

Цифровой звук
Шум (электроника)
Электросвязь